Keiko (orka), een beroemde orka uit de speelfilm Free Willy
 Keiko (keizer), een voormalig keizer van Japan
 Keiko (film), een film uit 1979 van Claude Gagnon